Trio se může vztahovat k následujícím článkům:

Hudba 
 Trio (hudba) – příležitostné i stálé hudební uskupení složené ze tří hudebníků
 Klavírní trio – soubor tvořený třemi hudebníky hrajícími na klavír, housle a violoncello
 Klavírní trio (skladba) – hudební dílo určené pro stejnojmenné hudební těleso (například Tria W. A. Mozarta)
 Smyčcové trio – tvoří housle, viola a violoncello.
 Omni Trio – pseudonym, pod nímž vydává svá díla britský producent a hudebník Rob Haigh

 Různé soubory s názvem trio
 Trio (hudební skupina) – německá hudební skupina
 Bajo trio – bývalé dívčí vokální trio
 Sukovo trio – české klavírní trio pojmenované po skladateli Josefu Sukovi
 Trio Bulgarka – bulharská vokální skupina
 Rosenberg Trio – nizozemská jazzová kapela
 Puella trio – mladý hudební soubor, který vznikl na brněnské konzervatoři v roce 2003
 Facing West Trio – mezinárodní fusion kapela
 Paul Colman Trio – bývalá australská křesťanská skupina založená Paulem Colmanem
 Free Jazz Trio – vzniklo v roce 1971 ze skupiny moderního jazzu Jazz Q.E.V., vedené pianistou Emilem Viklickým
 The John Butler Trio – australský jam band, který vede kytarista a zpěvák John Butler

Různé 
 Inekon 01 Trio, Inekon 12 Trio – české tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje
 S3 Trio – značka dříve značně rozšířených grafických karet od firmy S3 Graphics
 Trio (Glee) – epizoda amerického seriálu Glee

Externí odkazy